Сезон 2022/2023 годов является для футбольного клуба «Локомотив» Москва 101-м в его истории. Команда принимает участие в 31-м чемпионате страны и в 31-м розыгрыше Кубка России. По итогам прошлого чемпионата «Локомотив» занял 6-е место и выбыл в 1/8 национального кубка.

Состав

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |

|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Пришли из аренды

Ушли в аренду

Тренерский штаб

Основной состав 
  Йозеф Циннбауэр — главный тренер
  Марвин Комппер — тренер
  Заур Хапов — тренер
  Саша Март — тренер вратарей
  Сергей Алексеев — тренер по физподготовке
  Мартин Хаммерле — физиотерапевт

Предсезонные и товарищеские матчи

Соревнования

Премьер-лига

Результаты матчей

Ссылки 
Локомотив